Elfer oder 11er steht für
 Elfmeter im Fußball
 Porsche 911
 Kometenwein, Wein des „Kometenjahrgangs“ 1811
 Deutz F1M 414, ein Traktor der Marke Deutz
 11er Haus, österreichische Fernsehserie aus 2005
 

Elfer heißen folgende geographische Objekte:
 einen örtlich Vormittag anzeigenden Gipfel, siehe Zwölfer (Bergname)

 Elferkofel, 3092 m,  Cima Undici, in Südtirol, Sextner Sonnenuhr
 Elferspitze (Sesvennagruppe), Cima Undici, 2926 m, Südtirol, Rojener Sonnenuhr
 Elferspitze (Stubaier Alpen), 2505 m, über dem Stubaital, Tirol
 Elferkopf, 2387 m, im Kleinwalsertal, Vorarlberg

Siehe auch:
 Elfers